Васила́шко — українське прізвище, утворене від імені Василь.

 Василашко Василь Федорович (1939) — український поет.
 Василашко Михайло Федорович (1947) — український Заслужений журналіст України.
 Василашко Іван Дмитрович (1892—1974, Чернівці) — український літературознавець, педагог.

Українські прізвища